Kaemmel bzw. Kämmel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Julius Kämmel (1813–1881), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker, Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung
 Otto Kaemmel (1843–1917), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker